Interjet (юридическое название — ABC Aerolíneas, S.A. de C.V.) — мексиканская бюджетная авиакомпания, выполнявшая пассажирские авиарейсы как внутри Мексики, так и в страны Карибского бассейна, Центральной, Северной и Южной Америки. Базируется в аэропорту Мехико и аэропорту имени Адольфо Лопеса Матеоса в городе Толука-де-Лердо.

Авиакомпания является крупнейшим иностранным и стартовым заказчиком в Северной Америке российского регионального самолёта Sukhoi Superjet 100. По состоянию на август 2019 года в авиакомпании находятся 22 такие машины.
Компания принадлежит группе компаний Aleman Group. Штаб-квартира расположена в Мехико. 

В декабре 2020 было объявлено, что авиакомпания прекращает деятельность, восстановление не ожидается. Веб-сайт компании не работает.

История 
Авиакомпания начала выполнение рейсов 1 декабря 2005 года с парком в 7 A320, ранее принадлежавших авиакомпании Volare Airlines.

18 сентября 2013 года Interjet два самолёта SSJ-100 выполнили первые коммерческие рейсы — из Мехико в Торреон (№ 95023) и из Мехико в Агуаскальентес (№ 95024). 12 сентября 2014 года, после получения сертификата FAA — Федерального авиационного агентства США, был выполнен первый коммерчески рейс на территорию США из Монтеррея в Сан-Антонио (штат Техас).

В 2019 году появилась информация, что Interjet может отказаться от эксплуатации ВС типа SSJ-100, и что рассматривается вопрос о продаже самолётов российского производства. Позже стало известно о рассмотрении вопроса о «частичном перераспределении флота авиакомпании», а не об полном отказе от SSJ-100.

Деятельность 
Авиакомпания работает по гибридной модели. Самолёты авиакомпании имеют одноклассную компоновку, что является признаком бюджетной авиакомпании.
С другой стороны, на рейсах предлагаются напитки и закуски, а также система развлечения. В отличие от большинства других бюджетных авиакомпаний шаг кресел в самолётах не минимальный.

Маршрутная сеть 

Основная специализация Interjet — выполнение пассажирских авиарейсов внутри самой Мексики по 37 направлением. Узловые аэропорты авиакомпании расположены в городах Мехико и Толука-де-Лердо, откуда перевозчик также выполняет и международные рейсы в США, Колумбию, Коста-Рику, Кубу и Гватемалу.

Код-шеринговые соглашения 
Intejet также ведёт сотрудничество по код-шеринговым соглашениям другими авиакомпаниями:

Флот 
По состоянию на июль 2018 года воздушный парк авиакомпании составляли 84 самолёта. Во флот входили следующие модели самолётов:

Программа лояльности 
У авиакомпании действует программа лояльности пассажиров Club Interjet. В отличие от большинства программ других авиакомпаний пассажир накапливает не мили/баллы, а денежные средства, 10% от каждого купленного билета. Эту накопленную сумму можно тратить для полной или частичной оплаты билета без ограничений. Стоимость подписки составляет 20 долларов в год.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт авиакомпании на английском языке
 Официальный аккаунт авиакомпании в Twitter
 Страница авиакомпании в социальный сети Facebook
 Аккаунт авиакомпании на сайте Google+
 Страница Interjet в Instagram
 Официальный видеоканал авиакомпании на Youtube

Авиакомпании Мексики
Бюджетные авиакомпании